Rajner Józef Habsburg (1783–1853)
 Rajner Ferdynand Habsburg (1827–1913)